"Sobre o Tempo" é uma canção da banda brasileira de rock gaúcho Nenhum de Nós.

Composição
Foi escrita pelo vocalista da banda, Thedy Corrêa, para o terceiro álbum da banda, Extraño. Uma das características tanto do álbum quanto dessa música em particular, é que não são usados muitas guitarras, indo do rock à um estilo mais melódico e menos "estressado".

Lançamento e recepção
A música foi lançada como a segunda faixa do álbum Extraño (lançado em 1990, após o imenso sucesso do seu antecessor, Cardume, de 1989) e posteriormente como o segundo single do álbum (o primeiro foi Extraño).

Recepção
Sobre o Tempo foi muito bem recebida pelo público e pela crítica. A música é tocada até hoje nos shows da banda, sendo uma das favoritas do público.

Performance comercial
Sobre o Tempo é um dos maiores sucessos da banda, senão o maior (Sangue Latino fez mais sucesso, mas não é uma composição própria da banda). Até hoje é a única canção da banda (se não contar os covers) a ficar entre as 100 mais tocadas de algum ano, ficando em 75º lugar na parada anual de 1990 do Hot100Brasil. 

A canção também integrou a trilha sonora da telenovela global Barriga de Aluguel em 1990.

Álbuns de 1990